Een verkeersweg:
N302 (België)
N302 (Frankrijk)
N302 (Nederland), zie Provinciale weg 302